José Cecilio del Valle (1777-1834), avocat et homme politique centraméricain ;
 Ramón María del Valle-Inclán (1866-1966), écrivain, dramaturge et poète espagnol ;
 Pedro del Valle (1890-1978), militaire américain ;
 Cristina del Valle (1960), chanteuse espagnole ;
 Fernando del Valle (1964), ténor américain ;
 Lou Del Valle (1968), boxeur américain ;
 Ignacio del Valle (1971), écrivain espagnol ;
 Yonathan Del Valle (1990), joueur vénézuélien de football ;
 Stephanie Del Valle (1996), Miss Monde 2016 ;
 Alexandre Del Valle (1968), géopolitologue, essayiste français ;